Кубок наций Персидского залива по футболу 1984 — 7-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 9 по 28 марта на стадионе «Полиции Королевства Оман» в Маскате.

Схема 
Семь команд проводили друг с другом по одной встрече. За победу давалось два очка, за ничью — одно. Команда, набравшая по итогам 6 игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива. По итогам игр в группе сборные Ирака и Катара набрали по 9 очков, и между ними был проведён «Золотой матч».

Участники 
В турнире принимало участие 7 сборных:
  Оман — организатор
  — действующий обладатель

Турнирная таблица

Результаты матчей

Золотой матч

Итог

Бомбардиры 
7 мячей:
  Хуссейн Саид

3 мяча:

  Али Заид

  Мансур Муфта

2 мяча:

  Халиль Шуваир
  Халфан Ибрахим

  Аднан ат-Тальяни
  Халид аль-Меагиль

  Салех Халифа

1 мяч:

  Ибрахим Фархан
  Карим Алаеи
  Ахмад Рази
  Натик Хашим
  Назим Шакир
  Салех Эад
  Басиль Абдуннаби

  Маджид Султан
  Халид Шабиб
  Абдулла Фулаитех
  Саид Абдулла
  Мухаммед Убаид
  Фахад Хамис
  Юнис Аман

  Нассер Хамдан
  Гулам Хамис
  Маджид Абдулла
  Шайа аль-Нафиса
  Фахад аль-Мусейбих
  Умар Бахашваин
  Сами Джассем

1 автогол:
  Басиль Гургис (в матче с командой Катара)

Интересные факты 
 Второй раз в истории Кубка наций Персидского залива игрался "Золотой матч" и оба раза в нём играла сборная Ирака.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

1984
Международные спортивные соревнования в Омане